Senyera (Valência), um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. 
 Senyera (bandeira), o nome da bandeira de Catalunha.